У́лица Щербако́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Щербакова — улица во Владикавказе.
 Улица Щербакова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Щербакова — улица в Красноярске.
 Улица Щербакова — исчезнувшая улица в Липецке.
 Улица Щербакова — улица в Мурманске.
 Улица Щербакова — улица в Мытищах.
 Улица Щербакова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Щербакова — улица в Пензе.
 Улица Щербакова — улица в Перми.
 Улица Щербакова — улица в Петрозаводске.
 Улица Щербакова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Щербакова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Щербакова — улица в Тюмени.
 Улица Щербакова — улица в Шумерле.
 Улица Щербакова — улица в Шахунье

Украина 
 Улица Щербакова — прежнее название Весенней улицы в Александрии.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Бориса Гринченко в Бахмуте.
 Улица Щербакова — прежнее название Троицкой улицы в Бердянске.
 Улица Щербакова — улица в Донецке.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Лебедина в Дружковке.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Даниила Щербаковского в Киеве.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Максима Рыльского в Конотопе.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Архипа Куинджи в Краматорске.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Раисы Кириченко в Кременчуге.
 Улица Щербакова — прежнее название Привлекательной улицы в Кривом Роге.
 Улица Щербакова — прежнее название Лоскутковской улицы в Лисичанске.
 Улица Щербакова — улица в Лозовой.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Ивана Котляревского в Марганце.
 Улица Щербакова — улица в Мирнограде.
 Улица Щербакова — прежнее название Бризовой улицы в Никополе.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Бориса Станевича в Новограде-Волынском.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Полонном.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Ивана Сирко в Полтаве.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Николая Андрияшева в Прилуках.
 Улица Щербакова — прежнее название Счастливой улицы в Раздельной.
 Улица Щербакова — улица в Ромнах.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Полковника Болбочана в Сумах.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Козацкой Славы в Фастове.
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Михаила Водяного в Харькове
 Улица Щербакова — прежнее название улицы Николая Мазура в Хмельницком.
 Улица Щербакова — прежнее название Индустриальной улицы в Шостке.

Белоруссия 
 Улица Щербакова — улица в Лиде.
 Улица Щербакова — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Щербакова — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Щербаковская улица
 Щербаков переулок